Терружен () — португальська власна назва.

Топоніми

Терружен (Елваш) — парафія.
 Терружен (Сінтра) — парафія.